|-
| 156701 - ||  || 5 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156702 - ||  || 15 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156703 - ||  || 14 iunie 2002 ||  || 
|-
| 156704 - ||  || 8 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156705 - ||  || 9 iunie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156706 - ||  || 15 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156707 - ||  || 9 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156708 - ||  || 11 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156709 - ||  || 1 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156710 - ||  || 9 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156711 - ||  || 13 iulie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156712 - ||  || 14 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156713 - ||  || 18 iulie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156714 - ||  || 1 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156715 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156716 - ||  || 4 septembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156717 - ||  || 5 septembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156718 - ||  || 1 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156719 - ||  || 2 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156720 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156721 - ||  || 3 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156722 - ||  || 4 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156723 - ||  || 7 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156724 - ||  || 9 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156725 - ||  || 11 octombrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156726 - ||  || 31 octombrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156727 - ||  || 1 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156728 - ||  || 5 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156729 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156730 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156731 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156732 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156733 - ||  || 5 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156734 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156735 - ||  || 7 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 156736 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156737 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156738 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 156739 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156740 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156741 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156742 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156743 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156744 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156745 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156746 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156747 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156748 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156749 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156750 - ||  || 15 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 156751 - ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 156752 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156753 - || 2002 YW || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156754 - ||  || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156755 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156756 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156757 - ||  || 28 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156758 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156759 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156760 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156761 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156762 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 156763 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156764 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156765 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156766 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156767 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156768 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156769 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156770 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156771 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156772 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156773 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156774 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156775 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156776 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156777 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156778 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156779 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156780 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156781 - ||  || 15 ianuarie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 156782 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156783 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156784 - ||  || 10 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156785 - ||  || 24 ianuarie 2003 || La Silla || , 
|-
| 156786 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156787 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156788 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156789 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156790 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156791 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156792 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156793 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156794 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156795 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156796 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156797 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156798 - ||  || 26 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 156799 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 156800 - ||  || 27 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-